Etalon puede hacer referencia a:

 Interferómetro Fabry-Pérot un tipo de interferómetro usado en Óptica.
 Satélite Etalon un satélite artificial usado en mediciones de distancias con láser.